Вогневир — мультимедійна франшиза у жанрі темного епічного фентезі у сетинґу Київської Русі.
 Вогневир — це молодіжний співочий гурт, створений у 2000 р. у Львові. У репертуарі колективу – вокальні твори в чотириголосному викладі та літературно-музичні композиції, українські народні пісні, українські пісні під гітару та сопілку, фольклорні дійства до календарних свят. У творчому доробку "Вогневиру" – три літературно-музичні композиції патріотичного спрямування, фольклорні дійства "Великдень", "Ой на Івана та й на Купайла", "Гуцульське весілля", "Різдво", "Добрий вечір на Малані" та ін.

Див. також 
 Вогневий наліт
 Вогневий вал
 Вогневик
 Вогневиця
 Вогневий запобіжник
 Вогневі роботи